La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  entre Olula del Río et Murcie. Elle a été remportée par Jeroen Blijlevens.

Récit 
Jeroen Blijlevens s'impose au sprint pour la seconde fois sur cette Vuelta, devant Giovanni Lombardi qui termine deuxième pour la troisième fois en 5 étapes. Fabrizio Guidi conserve le maillot amarillo.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

05
1998-05
1998, 05
1998, 05